Władysław Heller (1890–1946) – polski radiotechnik
 Władysław Heller (1936–2005) – polski trener siatkówki
 Władysław Eugeniusz Heller (1895–1943) – pułkownik dyplomowany obserwator Wojska Polskiego